Список синглов № 1 в США в 1977 году — включает синглы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 1977 году. Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard Hot 100 («Горячая Сотня» журнала Billboard).

История 
 В августе первое место занял сингл «Best of My Love» группы The Emotions, который лидировал 5 недель (с перерывом).

Список

См. также 
 1977 год в музыке
 Список синглов №1 в США (Billboard)
 Лучшие синглы США 1977 года по версии Billboard
 Список танцевальных хитов №1 1977 года (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Чарты Billboard 1977 года
Списки синглов № 1 в США (Billboard)
Списки хитов № 1 1977 года